Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły na Mistrzostwach Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów w piłce siatkowej mężczyzn 2007.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2006-07.
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda: Nr - numer zawodnika A - atakujący  L - libero  P - przyjmujący  R - rozgrywający  Ś - środkowy

Barbados 

Trener:  Ludger Niles

Dominikana 

Trener:  Jacinto Campechano

Kanada 

Trener:  Glenn Hoag

Kuba 

Trener:  Samuels Blackwood

Meksyk 

Trener:  Jorge Azair

Portoryko 

Trener:  Carlos Cardona

Stany Zjednoczone 

Trener:  Hugh McCutcheon

Trynidad i Tobago 

Trener:  Gideon Dickson

Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007